Виллем Велде:
 Виллем ван де Велде Старший (ок. 1611—1689) — нидерландский художник-маринист, брат Эсайаса ван де Велде.
 Виллем ван де Велде Младший (1633—1707) — нидерландский художник-маринист, сын Виллема ван де Велде Старшего.